Вульфович — фамилия:
 Вульфович, Борис Аркадьевич (род. 1929) — советский и российский учёный и педагог.
 Вульфович, Григорий Львович (род. 1956) — российский художник.
 Вульфович, Тамара Львовна (1922—1998) — российский филолог и педагог.
 Вульфович, Теодор Юрьевич (1923—2004) — российский кинорежиссёр и сценарист.